

Codici 
 JAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Marshall Islands International, Jabat, Stati Uniti

Altro 
 Jat – lettera in disuso dell'alfabeto cirillico
 Jat – gruppo etnico indiano
 Jat Airways – compagnia aerea serba